Roma – Ostia ist ein Volks- und Straßenlauf zwischen Rom und Ostia, der seit 1974 stattfindet. Seit 1987 ist die zu bewältigende Distanz ein Halbmarathon, zuvor schwankte die Streckenlänge zwischen 27,5 und 31 km. Ausrichter ist der Verein GS Bancari Romani.

1982 und 1999 fand die Veranstaltung nicht statt.

Strecke 
Der Start ist an der Sportarena PalaLottomatica. Der auf der ersten Hälfte leicht wellige, später flache Kurs folgt auf den ersten 17,5 km der Via Cristoforo Colombo, über die man zum Mittelmeer gelangt. Der Rest der Strecke ist ein Wendepunktstück, das zum Lido di Ostia und zurück führt. Das Ziel ist auf dem Piazzale Cristoforo Colombo.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 58:02 min, Sabastian Kirimu Sawe (KEN), 2022
 Frauen: 1:06:03 h, Irene Kimais (KEN), 2022

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Halbmarathon (seit 1987)

1974–1986

Literatur 

 Luciano Duchi: „Una Corsa…una vita“. La storia della Roma–Ostia raccontata attraverso i ricordi di chi l’ha creata e vissuta. Rom 2005 (PDF; 5,26 MB)

Weblinks 

 Offizielle Website (englische Version)

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in Rom
Erstveranstaltung 1974